Walterstal kann stehen für:
 Gewanne, in der Folge auch Straßennamen
 Walterstal (Lauda-Königshofen), Wohnplatz auf der Gemarkung des Lauda-Königshofener Stadtteils Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg